Taiarapu peut désigner deux communes françaises voisines - situées (en partie seulement pour Taiarapu-Est) dans la presqu'île de Taiarapu (ou Tahiti Iti) - de l'île de Tahiti, en Polynésie française :
Taiarapu-Est,
Taiarapu-Ouest.